Баккара́:

 Баккара () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Баккара — кантон во Франции, в регионе Лотарингия.
 Баккара () — карточная игра.
 Баккара () — сорт хрусталя.
  () — сорт роз, обычно самые тёмные.

См. также 
 Музей Баккара (Париж)
 Baccara — популярная испанская женская поп-группа 1970—1980-х гг.
 Баккара, Бёрт ()
 Бакхарис () — род растений семейства Астровые.